Гетман — историческое название командующего войском в Чехии времён таборитов, в Речи Посполитой и Молдавском княжестве, а также войском запорожских реестровых казаков в XVI — XVIII веках.
 Гетманы Речи Посполитой:
 Гетманы Королевства Польского
 Гетман великий коронный — министр Короны Королевства Польского, руководитель польского войска. После создания Речи Посполитой — один из двух высших военных руководителей наряду с великим гетманом литовскимм.
 Гетман польный коронный — заместитель командующего армией Королевства Польского, гетмана великого коронного.
 Гетманы Великого княжества Литовского
 Гетман великий литовский — руководитель вооружённых сил Великого княжества Литовского. После создания Речи Посполитой — один из двух высших военных руководителей наряду с великим гетманом коронным.
 Гетман польный литовский — заместитель руководителя вооружённых сил Великого княжества Литовского (гетмана великого литовского).
 Гетманы Войска Запорожского
 Гетман Войска Запорожского — в современной историографии название верховных атаманов запорожских реестровых казаков, ставших с середины XVIIв. представителями верховной власти в Гетманщине), возникшей в ходе национально-освободительной войны казаков против польского господства на территории современной Украины. 
 Наказной гетман — в XVI — XVIII веках лицо, временно выполнявшее функции гетмана Войска Запорожского.
 Гетманы в период гражданской войны в России
 Скоропадский, Павел Петрович — военный и политический деятель, гетман Украины с 29 апреля по 14 декабря 1918 года.

В культуре 
 Гетман — художественный фильм Валерия Ямбурского (2015).

В спорте 
 Гетман — футбольный клуб города Замосць, Польша.
 Гетман — футбольный клуб города Хмельницкий, Украина.

См. также 
 Гетьман